Ловецкий:

 Ловецкий, Алексей Леонтьевич (1787—1840) — академик, профессор и декан физико-математического факультета Московского университета.
 Ловецкий, Владимир Николаевич (род. 1951) — советский легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Ловецкий, Павел Феодосеевич (1911—1975) — советский писатель, краевед, путешественник.

См. также 
 Ловецкий сельский округ